Hoffer:
 Abram Hoffer
 Eric Hoffer
 Erwin Hoffer
 Leopold Hoffer